Jawhar (India), plaats in de Indiase staat Maharashtra
Jawhar (Somalië), stad in de Somalische regio Shabeellaha Dhexe